Blairs Mills bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blairs Mills (Kentucky)
 Blairs Mills (Pennsylvania)